Геліо́граф (від  — сонце та  — пишу):
 геліограф у метеорології — прилад для автоматичної реєстрації тривалості сонячного сяйва протягом доби
 геліограф у астрономії — телескоп для фотографування Сонця
 геліограф у військовій справі XIX — початку XX сторіччя — прилад для передачі сигналів (телеграфування) за допомогою дзеркал, що відбивають сонячне проміння

Джерела